xsq – codice ISO 639-3 della lingua makhuwa-saka